Тельяна Перейра була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в першому колі її перемогла Людмила Кіченок.

Ірина-Камелія Бегу виграла титул, у фіналі перемігши Тімеа Бабош з рахунком 2–6, 6–4, 6–3.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині 
Перші двоє сіяних тенісисток received a bye into the кваліфікаційний матч.

Кваліфікувалися

Щасливі лузери

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

Brasil Tennis Cup, жінки, одиночний розряд
2016